Отрадинский — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Инза в 26 километрах на юго-восток от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 148 километров.

Часовой пояс

История 
в 1912 году в населённом пункте насчитывался 21 двор.

Население 

Население посёлка в 1996 году — 107 человек.

Инфраструктура 
Посёлок разделён на две улицы: Заводская, Отрадинская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района